Aslanjan (, auch: Aslanyan) ist ein armenischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Anschelika Aslanjan (* 1986), russische Schauspielerin
 Igor Aslanjan (* 1967), russischer Fußballspieler
 Norair Aslanyan (* 1991), niederländisch-armenischer Fußballspieler
 Samwel Owikowitsch Aslanjan (* 1986), russischer Basketballspieler